Gypsy (englisch für „Zigeuner“) steht für:

 eine Unterart des Jazz, siehe Gypsy-Jazz
 Gypsy (Lied), Song von Lady Gaga aus dem Jahr 2013
 Gypsy (Musical), US-amerikanisches Musical von 1959
 Gypsy (1993), auf dem Musical basierender Fernsehfilm von Emile Ardolino
 Gypsy – Königin der Nacht, auf dem Musical basierender Spielfilm von Mervyn LeRoy (1962)
 Gypsy (Fernsehserie), eine Netflix-Serie aus dem Jahr 2017
 Gypsy (Textverarbeitung), ein Textverarbeitungssystem, siehe Bravo (Textverarbeitung)
 Gypsy (Boot), ein im NRHP eingetragenes Catboot
 Gypsy MC, ein internationaler Motorradclub
 Maruti Gypsy, Pkw-Modell des indischen Herstellers Maruti

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gypsy (Louisiana)
 Gypsy (Oklahoma)
 Gypsy (West Virginia)

Siehe auch:
 Gipsy